Винцингероде () ― многозначный термин.

 Винцингероде ― немецкий дворянский род, названный по имени общины Винцингероде (ныне район в городе Лайнефельде-Ворбис).
 Винцингероде, Фердинанд Фёдорович (1770—1818) ― русский генерал от кавалерии и генерал-адъютант немецкого происхождения.